Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as US Open (tenisz) férfi páros mérkőzéseit. A tornán a COVID–19-világjárvány miatt a párosok versenyét csak 32 csapattal rendezték meg.

A címvédő a kolumbiai Juan Sebastián Cabal és Robert Farah párosa volt, akik ebben az évben első kiemeltként indulhattak, de a második körben kiestek.

A győzelmet a horvát Mate Pavić és a brazil Bruno Soares párosa nyerte, akik a döntőben 7–5 6–3 arányban legyőzték a holland Wesley Koolhof és a horvát Nikola Mektić párosát. Ezzel Pavić a második, Soares a harmadik Grand Slam férfi páros győzelmét aratta. 2000 óta ez volt az első olyan férfi páros torna a US Openen, ahol egy nem kiemelt páros szerezte meg a trófeát.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

F1